Les eleccions legislatives italianes de 2013 es van produir per la renúncia al càrrec anunciada pel primer ministre Mario Monti. Van determinar als 630 membres de la Cambra dels Diputats i els 315 membres elegibles del Senat d'Itàlia i es van realitzar el 24 i 25 de febrer del 2013.

Coalicions i llistes electorals 
Les coalicions o llistes electorals constituïdes per a aquestes eleccions van ser: 

Coalicions 
 Itàlia. Bé Comú - centre-esquerra; (Partit Democràtic, Esquerra Ecologia Llibertat, Partit Socialista Italià, Centre Democràtic, Moderats, Partit Popular del Tirol del Sud, Verds del Tirol del Sud, Autonomie Liberté Participation Écologie)
 Coalició de centredreta (Poble de la Llibertat, Lliga Nord, La Destra, Germans d'Itàlia, Grande Sud, Moviment per l'Autonomia, Cantiere Popolare) 
 Amb Monti per Itàlia centre; (Unió de Centre, Futur i Llibertat per Itàlia, Elecció Cívica) 
 Revolució Civil esquerra; (Itàlia dels Valors, Rifondazione Comunista, Partit dels Comunistes Italians, Moviment Taronja, Federació dels Verds) 

Altres llistes electorals 
 Moviment 5 Estrelles (Democràcia directa)
 Aturar la Decadència (liberalisme econòmic)

Principals partits

Enquestes 
Totes les dades estan expressades en percentatge. Les dates són obtingudes del lloc oficial del Govern d'Itàlia.

* El predecessor de SEL i FdS és La Sinistra-l'Arcobaleno, que també incloïa la Federació dels Verdsi va obtenir el 3,1% dels vots el 2008.

Resultats de la Cambra dels Diputats

Itàlia

Circumscripcions estrangeres

Resultats del Senat

Itàlia

Circumscripcions estrangeres

Referències

Enllaços externs 

 Tutti i programmi elettorali, depositati presso il Ministero dell'Interno 
 Ministero dell'Interno, Elezioni politiche e regionali  
 I 27 simboli e i rispettivi programmi delle liste al web de Rai Parlamento 
 http://notizie.virgilio.it/politica/parlamento-elezioni-senato-camera.html 

Eleccions legislatives italianes
Eleccions del 2013